Сарытогай — название населённых пунктов в Казахстане:

 Сарытогай — село в Махамбетском районе Атырауской области.
 Сарытогай — разъезд в Кармакшинском районе Кызылординской области.
 Сарытогай — село в Ордабасинском районе Южно-Казахстанской области.

См. также 
 Сартогай
 Сарытогайский сельский округ